У рамках відбіркового турніру до чемпіонату світу з футболу 1994 футбольні збірні країн Азії (зона АФК) змагалися за два місця у фінальній частині чемпіонату світу з футболу 1994.

У змаганні взяли участь 29 команд. Його переможцями і, відповідно, представниками Азії у фінальній частині чемпіонату світу стали збірні Саудівської Аравії та Південної Кореї.

Формат
Турнір проводився у два раунди, кожен з яких відбувався за круговою системою з проведенням двох матчів між кожною парою учасників:
Перший раунд: збірні-учасники були розподілені між 5 групами по 5 команд та однією групою з 4 команд. До Фінального раунду проходили переможці кожної із груп.
Фінальний раунд: 6 команд-переможців Першого раунду змагалися між собою у груповому турнірі, який приймав Катар. До фінальної частини чемпіонату світу проходили команди, які посіли перше і друге місця.

Перший раунд

Група A

Ірак пройшов до Фінального раунду.

Група B

Іран пройшов до Фінального раунду.

Група C

КНДР пройшла до Фінального раунду.

Група D

Південна Корея пройшла до Фінального раунду.

Група E

Саудівська Аравія пройшла до Фінального раунду.

Група F

Японія пройшла до Фінального раунду.

Фінальний раунд
До фінального раунду пройшли збірні відразу трьох країн, що перебували на той час під санкціями США, — Ірану, Північної Кореї та Іраку, що викликало занепокоєння у Сполучених Штатах, які мали прийняти фінальну частину чемпіонат світу.

Саудівська Аравія і Південна Корея кваліфікувалися.

Результат гри Японія — Ірак не дозволив японцям уперше у своїй історії вийти до фінальної частини чемпіонату світу. Відтоді збірна Японії незмінно ставала учасником світових першостей.

Учасники
До фінальної частини світової першості вийшли два представники конфедерації АФК.

Бомбардири
13 голів
 Міура Кадзуйосі

8 голів
 Алаа Кадім
 Ха Сок Чу
 П'японг П'є-оун

7 голів

 Алі Даеї
 Такаґі Такуя
 Халіль Аль-Малкі
 Саїд Аль-Овайран

6 голів

 Гао Хунбо
 Лаїт Хуссейн
 Саад Каїс
 Ахмед Раді
 Алі Марві
 Азман Аднан
 Рю Сон Кун
 Аднан ат-Тальяні
 Абдулразак Ібрагім Балуші

5 голів
 Алі Асгар Модір Руста
 Джасем Аль-Хувайді
 Чхве Йон Сон

4 голи

 Цай Шен
 Накаяма Масасі
 Чхве Вон Нам
 Махмуд Суфі
 Халед Аль-Муваллід
 Хамза Ідріс
 Фанді Ахмад
 Варадаражу Сундраморті

3 голи

 Хаміс Ейд Рафе Тані
 Хоссаїн Джоардер
 Бхупіндер Такур
 Хамід Дерахшан
 Фукуда Масахіро
 Субхі Аль-Гнімаз
 Мохаммад Мухарам
 Хамед Аль-Салех
 Азізоль Абу Ханіффах
 Абдул Мубін Мохтар
 Фахад Аль-Куварі
 Мубарак Мустафа Фазлі
 Маджід Абдулла
 Фахад Аль-Мехаллель
 Чхве Мун Сік
 Лі Кі Бом
 Мохаммад Афаш
 Абдул Латіф Хелу
 Мохамад Мустафа Кадір

2 голи

 Хаміс Мубарак
 Карім Мохаммед Румі Різві
 Хао Хайдун
 Лі Бін
 Сюй Хун
 Ау Вайлунь
 Чхьон Камва
 Лі Кінво
 Сатьян Ватта Барамбат
 Інівалаппіл Мані Віджаян
 Судірман
 Хамід Естілі
 Мехді Фонунізадех
 Наїм Саддам
 Мунтір Халаф
 Радхі Шенайшил
 Хасіратані Тецудзі
 Іхара Масамі
 Джеріс Тадрус
 Фаєз Аль-Фелаїj
 Ваїль Сулейман Аль-Хабаші
 Хамуд Аль-Шеммарі
 Абдулла Сайхан
 Рафі Джульфагі
 Парамасіван Равіндран
 Чхо Інь Чхоль
 Кім Кван Мін
 Кім Кьон Іль
 Юссуф Салех Аль-Алаві
 Рашид Аль-Вахаїбі
 Мохаммед Абдул Нор
 Замель Аль-Куварі
 Самі аль-Джабер
 Ахмед Джаміль Мадані
 Мохд Рафі Алі
 Хон Мьон Бо
 Кім Тхе Йон
 Ко Джон Ун
 Пак Джон Ба
 Нізар Махрус
 Сонгсерм Маперм
 Кіатісук Сенамуанг
 Хаміс Саад Мубарак
 Мохамед Хассан Абдуллаh
 Ахмед Абдул Карім Аль-Брід
 Омар Мубарак
 Вагдан Махмуд Шадлі

1 гол

 Адель Абдулрахман Марзук
 Джума Марзук
 Самір Мубарак
 Алі Саад
 Кайсер Хамід
 Саєд Румман Саббір
 У Цюньлі
 Чжао Фаці
 Чжень Фуюань
 Чжень Жуньмін
 Є Цзіндуен
 Ло Вайчхі
 Тхам Сювай
 Вон Чхік Хьон
 Таджиндер Кумар
 Рахмад Дармаван
 Сінггіх Пітоно
 Александер Саунуну
 Путут Віджанарко
 Мехді Абтахі
 Реза Хассанзадех
 Джавад Манафі
 Маджид Намджо-Мотлагх
 Махді Кадхім
 Хабіб Джафар
 Ахмед Дахам
 Джаффар Омран
 Акрам Еммануель
 Хоріїке Такумі
 Руй Рамос
 Саваноборі Масаакі
 Йосіда Міцунорі
 Джамал Абу Абед
 Ахмад Аль-Башир
 Хішам Абед Аль-Мінем
 Ареф Аль-Шеваєр
 Айман Аль-Хусаїні
 Бесель Абдул Рахім
 Фаді Аллуш
 Хассан Аюб
 Юссеф Фархат
 Бабкен Мелікян
 Ваїль Назха
 Джамаль Таха
 Даніель Пінто
 Елангован
 Зайнал Абідін Хассан
 Пан Кван Чхоль
 Йон Чінь Лі
 Юнь Чон Су
 Хамдан Абдулла Аль-Моамарі
 Маттар Аль-Мухаїні
 Юніс Аман Аль-Насіб
 Набіль Аль-Сіябі
 Тахір Агха
 Абдул Фарук
 Раєд Аль-Болуші
 Султан Бахіт Аль-Куварі
 Юсеф Халаф
 Абдулла Ад-Досарі
 Мансур Аль-Муса
 Мансур Аль-Муаїні
 Разалі Саад
 Стівен Тан
 Ку Сан Бом
 Хванбо Ґван
 Хван Сон Хон
 Чун Ча Квон
 Кан Чхоль
 Кім Пхан Ґин
 Но Джон Юн
 Пак Нам Йоль
 Со Джон Вон
 Сін Хон Ґі
 Алі Шеїх Діб
 Джамал Казім
 Мунаф Рамадан
 Понгторн Тіубтонг
 Мохамед Ахмед
 Алі Тані Джумаа
 Ісмаїль Рашид
 Фахад Хамес
 Насір Хамес
 Ха Вуонг Нгау Най
 Лу Дінь Туан
 Нгуен Хон Шон
 Пхан Тхань Хунг
 Ахмед Барід
 Салех Рабіах Бен
 Асам Дурайбан
 Шараф Махфуд

1 автогол
 Роббі Дарвіс (у грі проти КНДР)

Примітки

Посилання
 1994 FIFA World Cup qualification (AFC) на сайті ФІФА 
Відбір на ЧС-1994 на rsssf.com 

Кваліфікаційний раунд, АФК
1993 у футболі